Кутенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Кутенко, Николай Васильевич (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Кутенко, Юрий Константинович (1932—2003) — советский легкоатлет-многоборец, тренер.